Spojení písmen O a E může mít různé významy:

OE
Outlook Express
Original equipment — původní vybavení
Output Error — chyba výstupu
Orient Express
státní poznávací značka rakouských letadel

Oe
Oe (Estonsko) — vesnice v Estonsku
Oe (distrikt) — bývalý distrikt v japonské prefektuře Tokušima
Oe (spřežka) — spřežka používaná v některých jazycích
zjednodušené psaní znaku Œ
značka fyzikální jednotky oersted

Oe.
opus —  hudební zkratka z francouzského slova ouvre

O.E.
 třetí manuál u varhan —  italská hudební zkratka z italského slovního spojení organo d'espressione

oe
 zkratka v online diskusích pro "vole"